Motociklistična Velika nagrada Francije 1992 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 19. julija 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992